David Peel – attore britannico
 David Peel – musicista e compositore statunitense

Pagine correlate 
Peel